Чапля (Ardea) — рід птахів ряду Лелекоподібних

Населені пункти 
 Чапля — село Летичівського району Хмельницькій області

Річки 
 Чапля — річка у Вінницькому районі Вінницької області, ліва притока Південного Бугу

Природоохоронні території 
 Чапля — ботанічний заказник, Хмельницька область
 Чапля — орнітологічний заказник, Київська область
 Чапля'' — орнітологічний заказник, Чернівецька область
 Чапля — зоологічна пам'ятка природи, Волинська область

Див. також 
 Чапля (прізвище)